Oak Hills kan syfta på följande platser:

USA 

 Oak Hills (ort i USA, Pennsylvania), Butler County, 
 Oak Hills, Kalifornien, ort, San Bernardino County, 
 Oak Hills (ort i USA, Oregon), Washington County, 

Robotskapade USAförgreningar